Мелінда Цінк була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.

Таміра Пашек виграла титул, у фіналі перемігши Бетані Маттек-Сендс з рахунком 7–6(8–6), 2–6, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Challenge Bell
2010